Das Adjektiv sekundär steht für:

 sekundär (Chemie), in der Chemie ein Wortbildungselement: „an zweiter Stelle“
 sekundäre Krankheit, nachfolgend, infolge einer anderen Erkrankung oder Schädigung
 sekundär, „nachrangig“, siehe Zahlwort #Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

Siehe auch: